Golden Boy, właśc. Stefan Altenburger (ur. 1968) – szwajcarski muzyk
 Golden Boy – dramat Clifforda Odetsa
 Golden Boy – broadwayowski musical z 1964, adaptacja dramat Clifforda Odetsa
 Golden Boy – manga autorstwa Tatsuya Egawa
 Złoty chłopak (ang. Golden Boy) – amerykański serial kryminalny
 Złoty chłopiec (ang. Golden Boy) – amerykański film z 1939, ekranizacja dramatu
 Złoty Chłopiec (ang. Golden Boy) –  nagroda dla najlepszego piłkarza do lat 21 grającego w Europie
 Golden Boy –  nagroda dla najlepszego sanmaryńskiego piłkarza do lat 23